James Donald Raleigh né le  à Kenora, dans la province de l'Ontario, au Canada, et mort le , est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Après sa carrière de joueur de hockey, il devient propriétaire d'une agence d'assurances à Winnipeg puis déménage à Kingston pour se rapprocher de son fils. Il meurt le 21 août 2012, à 86 ans, à la suite de complications après une chute subie au début du mois.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1941-1942|| East Kildonan Collegiate|| High-MB|| || || || || || || || || || 
|-
| 1941-1942|| Winnipeg Excelsiors|| MAHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1942-1943|| Monarchs de Winnipeg|| MJHL|| 12|| 8|| 1|| 9|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1943-1944|| Rangers de New York|| LNH|| 15|| 2|| 2|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Crescents de Brooklyn || EAHL|| 26|| 23|| 20|| 43|| 6|| 11|| 16|| 9|| 25|| 4
|-
| 1944-1945|| Monarchs de Winnipeg|| MJHL|| 5|| 14|| 9|| 23|| 2|| 7|| 5|| 7|| 12|| 19
|-
| 1944-1945|| Winnipeg Army|| WNDHL|| 4|| 3|| 1|| 4|| 0|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1945-1946|| Elks de Brandon || MJHL|| 10|| 24|| 24|| 48|| 2|| 7|| 7|| 11|| 18|| 18
|-
| 1946-1947|| Université du Manitoba|| WSrHL|| 3|| 8|| 6|| 14|| 2|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Flyers de Winnipeg || WSrHL|| 3|| 4|| 1|| 5|| 0|| 4|| 3|| 15|| 18|| 0
|-
| 1946-1947|| Flyers de Winnipeg || Coupe Allan|| || || || || || 8|| 8|| 7|| 15|| 0
|-
| 1947-1948|| Rangers de New York|| LNH|| 52|| 15|| 18|| 33|| 2|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1948-1949|| Rangers de New York|| LNH|| 41|| 10|| 16|| 26|| 8|| || || || || 
|-
| 1949-1950|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 12|| 25|| 37|| 11|| 12|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
| 1950-1951|| Rangers de New York|| LNH|| 64|| 15|| 24|| 39|| 18|| || || || || 
|-
| 1950-1951|| Rovers de New York || EAHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1951-1952|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 19|| 42|| 61|| 14|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Rangers de New York|| LNH|| 55|| 4|| 18|| 22|| 2|| || || || || 
|-
| 1953-1954|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 15|| 30|| 45|| 16|| || || || || 
|-
| 1954-1955|| Rangers de New York|| LNH|| 69|| 8|| 32|| 40|| 19|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Rangers de New York|| LNH|| 29|| 1|| 12|| 13|| 4|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Reds de Providence|| LAH|| 13|| 4|| 20|| 24|| 0|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Quakers de Saskatoon || WHL|| 25|| 17|| 19|| 36|| 2|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1956-1957|| Regals de Brandon || WHL|| 68|| 13|| 47|| 60|| 14|| 9|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1956-1957|| Regals de Brandon || Ed-Cup|| || || || || || 6|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 1957-1958|| Quakers de Saskatoon || WHL|| 40|| 10|| 23|| 33|| 8|| || || || || 

| 535|| 101|| 219|| 320|| 96|| 18|| 6|| 5|| 11|| 6

Références 

Naissance en juin 1926
Naissance à Kenora
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rovers de New York
Joueur des Reds de Providence
Décès en août 2012
Décès à 86 ans
Attaquant de hockey sur glace